Hofteich steht für:
 Wasserburg Hofteich, Erzgebirge
 Hofteich (Güntersberge), Sachsen-Anhalt
 Hofteich (Leonberg), Ortsteil der Gemeinde Leonberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern